Рус може бити:

 Рус, припадник народа Руси
 Рус (народ)
 , брат Леха и Чеха (види: Лех, Чех и Рус)
 Рус (регион)
 Рус (Марамуреш), насеље у округу Марамуреш у Румунији
 Рус (Салаж), насеље у округу Салаж у Румунији

или:

 Кијевска Рус
 Карпатска Рус
 
 
 
 Општина Рус (Салаж), општина у округу Салаж у Румунији
 Л'Ил Рус, насеље и општина у Француској